Андреа деі Моцці (? — 1296) — італійський єпископ. Папський капелан папи Олександра IV та папи Григорія IX.
 Джуліо Джузеппе Моцці (1730—1830) — італійський математик, політик і поет.
 Едоардо Мапеллі Моцці (* 1983) — італійський аристократ і бізнесмен, чоловік британської принцеси Йоркської Беатріс (внучки королеви Єлизавети II).
 Луїджі Моцці (1746—1816) — італійський єзуїт.

 Палаццо Моцці — палац епохи раннього Відродження в Флоренції.
італійські прізвища